Unconquered (englisch: unbesiegt) ist der Originaltitel folgender Filme:
 Die Unbesiegten (1947), US-amerikanischer Spielfilm von Cecil B. DeMille aus dem Jahr 1947
 Alabama – Saat des Hasses, US-amerikanischer Spielfilm von Dick Lowry aus dem Jahr 1989